Дин Келлер (; 14 декабря 1901 — 12 апреля 1992) — профессор Йельского университета, художник-портретист, сын американского социолога Альберта Келлера, отец американского художника Дина Галлоуэйя Келлера.

Биография 
Родился в Нью-Хейвене, в семье профессора социологии Йельского университета Альберта Келлера. Профессиональное образование получил в Йельском университете (бакалавр истории, 1923; бакалавр изобразительных искусств, 1926). В 1926—1929 годах сотрудник Американской академии в Риме. В течение почти пятидесяти лет преподавал в Школе изобразительных искусств Йельского университета (1929—1943, 1946—1979). Келлер женился на Кэтрин Паркхерст Холл в 1938 году. У пары было два сына.

В 1943—1946 годах служил в армии США, в специальном подразделении по спасению памятников, произведений искусств и архивов в Европе.

Примечания 

Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы искусств
Художники США